Roemeens curlingteam (mannen)
Roemeens curlingteam (vrouwen)
Roemeens curlingteam (gemengd)
Roemeens curlingteam (gemengddubbel)